Gonzalo Castro Randón, né le  à Wuppertal, est un footballeur international allemand d'origine espagnole. Il joue au poste d'arrière droit et de milieu défensif au sein du club allemand du Arminia Bielefeld.

Ce milieu de terrain, formé au Bayer Leverkusen, était considéré comme l'un des grands espoirs du football allemand mais il n'a jamais réellement explosé, ce qui ne l'empêche tout de même pas d'être un très bon joueur de Bundesliga.

Biographie

Carrière en club

Bayer Leverkusen (2005-2015) 
Les débuts professionnels de Gonzalo Castro ont été très précoces puis qu'il a joué son premier match de Bundesliga à 17 ans lors de la saison 2004-2005, et s'est très rapidement installé comme titulaire dans l'équipe.

Borussia Dortmund (2015-2018) 
Le , il rejoint le Borussia Dortmund contre un chèque de 11 millions d'euros.

Stuttgart (depuis 2018) 
Le , il rejoint le VfB Stuttgart.

Équipe nationale 
Ses performances lui valent même d'être convoqué par Joachim Löw en équipe d'Allemagne. Il honore sa première sélection à 19 ans en 2007 lors d'un match amical contre le Danemark. 

Néanmoins, c'est surtout avec l'équipe d'Allemagne des moins de 21 ans qu'il est le plus souvent sélectionné. En 2009, il remporte notamment le Championnat d'Europe de football espoirs.

Statistiques

Palmarès 
 
 Vainqueur du Championnat d'Europe espoirs en 2009.
  Borussia Dortmund
  Vainqueur de la Coupe d'Allemagne en 2017

Notes et références

Liens externes 

 

Footballeur international allemand
Joueur du Bayer Leverkusen
Joueur du Borussia Dortmund
Joueur du VfB Stuttgart
Joueur de l'Arminia Bielefeld
Naissance en juin 1987
Naissance à Wuppertal